Vaterpolo je oduvijek u programu Panameričkih igara.

Popis osvajača odličja 

Vaterpolo
Panameričke igre